Een verkeersweg:
 N551 (Frankrijk)
 N551 (Nederland), zie Provinciale weg 551
 N-551 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing